NLN steht für:

 Nationalbibliothek von Namibia 
 die ungarische Partei Nemzeti Legitimista Néppárt (englisch National Legitimist Party). Sie fusionierte 1937 mit anderen Parteien zur EKP (Egyesült Kereszténypárt).

NLN